Maryland peut désigner :

Géographie 

 Le Maryland est l'un des 50 États des États-Unis.
 La Province du Maryland fut une colonie anglaise en Amérique du Nord de 1632 à 1776.
 Le Comté de Maryland est l’un des 15 comtés du Libéria. 
 Maryland est une ville des États-Unis qui se trouve l'État de New York.

Véhicules 
 Plusieurs navires de lUS Navy ont porté le nom d.
 Martin Maryland, bombardier léger américain de la Seconde Guerre mondiale.

Titres 

 Maryland est un film américain de Henry King (1940).
 Maryland est un film franco-belge réalisé par Alice Winocour (2015).
 Maryland est un single du groupe français Elephanz.